Alberto Cecchi – giornalista, commediografo, critico teatrale e cinematografico italiano
Alberto Cecchi – politico italiano